„Phoque” – francuski okręt podwodny z początku XX wieku
 „Phoque” – francuski okręt podwodny z okresu międzywojennego i II wojny światowej